

Personaggi 
 Sentry – personaggio dei fumetti Marvel Comics, androide dei Kree
 Sentry – personaggio dei fumetti Marvel Comics, alias di Robert Reynolds
 Sentinella (Sentry) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, alias di Curtis Elkins

Altro 
 Sentry – programma per l'astronomia
 Sentinella (Sentry) – racconto di Fredric Brown del 1954
 Boeing E-3 Sentry – aereo AWACS statunitense